Pujo, ókori történelmi állam Korea területén
 Pujo, megye Dél-Koreában
 Pujo, település Franciaországban